Ниже представлена фильмография американской актрисы Джоан Кроуфорд. За свою карьеру, которая продлилась почти пять десятилетий, актриса сыграла десятки ролей, а также получила множество престижных наград.

Кроуфорд дебютировала в 1925 году в фильме «Леди ночи», где она была дублёршей актрисы Нормы Ширер. В 1927 году она сыграла дочь владельца цирка в фильме «Неизвестный» Тода Браунинга. Следующие работы только укрепили позиции восходящей звезды. После фильма «Наши танцующие дочери» она получила статус главной флэпперки 1920-х годов. Первый звуковой фильм с участием Кроуфорд «Неприрученный», вышедший в 1929 году, имел успех среди зрителей и критиков.

В 1930-х Джоан Кроуфорд уже считается одной из самых главных звёзд Голливуда, а также она стала примой кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer. В тот период она соперничала в популярности с такими иконами как Грета Гарбо, Норма Ширер и Джин Харлоу. Фильмы с участием актрисы выходили ежегодно. Особую популярность ей принесли картины жанра «из грязи в князи», которые были популярны во времена Великой депрессии, особенно среди женской аудитории. Одним из главных партнёров по фильмам стал актёр Кларк Гейбл, вместе они снялись в восьми картинах, включая романтическую драму «Одержимая» (1931), музыкальную комедию «Танцующая леди» (1933), романтическую комедию «Любовь в бегах» (1936) и драму «Странный груз» (1940). В 1937 году журнал Life назвал её «Королевой кинематографа». Однако после неудачных картин «Невеста была в красном» и «Манекен», популярность актрисы начала падать. Ситуацию усугубила также статья «Box Office Poison», опубликованная в 1938 году в киножурнале Film Journal International, где имя Кроуфорд появилась в списке актрис, фильмы с которыми не приносят дохода. Небольшую реабилитацию ей принесло участие в фильме «Женщины».

Тем не менее, в 1943 году она покидает Metro-Goldwyn-Mayer и сразу же подписывает контракт с Warner Brothers, где начала начала соперничество с тогдашней примой студии Бетт Дэвис. В 1945 году Кроуфорд снялась в картине «Милдред Пирс». Фильм имел успех как у зрителей, так и у критиков. Этот фильм принёс ей первую статуэтку «Оскар» в категории «Лучшая женская роль». С 1946 по 1952 годы снялась в таких успешных картинах как «Юмореска» (1946), «Одержимая» (1947; вторая номинация на премию «Оскар»),
«Путь фламинго» (1949), «Проклятые не плачут» (1950) и «Прощай, моя причуда» (1951). В 1952 году приняла участие в фильме «Внезапный страх», за который она была в третий и последний раз номинирована на «Оскар».

В 1954 году вышел фильм «Джонни Гитара», который хоть и не стал кассовым хитом, впоследствии он получил оценку зрителей и критиков и был занесён в Национальный реестр фильмов. Популярность актрисы вновь начала падать, поэтому она стала сниматься во второсортных фильмах, таких как «Женщина на пляже» (1955) и «Осенние листья» (1956). В 1962 году она и её давняя соперница Бетт Дэвис сыграли в фильме «Что случилось с Бэби Джейн?». Фильм-триллер стал кассовым хитом, что на некоторое время возродило карьеру Кроуфорд. Последней киноработой стал британский научно-фантастический фильм «Трог» (1970).

Кино

Полнометражные фильмы

Короткометражные фильмы

Документальные фильмы

Незаконченные фильмы

Телевидение

Телесериалы

Телефильмы

Награды и номинации

Статистика 
В течение нескольких лет Джоан Кроуфорд неоднократно входила в список самых высокооплачиваемых звёзд Голливуда:

 1930 — 1 место
 1931 — 3 место
 1932 — 3 место
 1933 — 10 место
 1934 — 6 место
 1935 — 5 место
 1936 — 7 место
 1937 — 16 место
 1947 — 21 место

Примечания

Литература 
 Vincent Terrace, Experimental Television, Test Films, Pilots and Trial Series, 1925—1995. 
 Lee Goldberg, Unsold Television Pilots, 1955—1988. 
 Joan Crawford Papers, Billy Rose Collection, Lincoln Center Library for the Performing Arts. http://www.nypl.org/archives/4282
 Bob Thomas, Joan Crawford. 
 Alexander Walker, Joan Crawford: The Ultimate Star. 
 Lawrence J. Quirk, The Films of Joan Crawford. Citadel Pr; 1st Carol Pub.

Ссылки 
 

Кроуфорд, Джоан
Кроуфорд, Джоан